Надира́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Надирадзе, Александр Давидович (1914—1987) — советский разработчик ракетных комплексов, академик АН СССР.
 Надирадзе, Вахтанг Иванович (1905—1988) — советский украинский артист балета, балетмейстер, хореограф, режиссёр, фольклорист.
 
 Надирадзе, Колау Галактионович (1895—1990) — грузинский поэт.